

Hettlingen, quartier de la ville de Wertingen en Bavière.

Hettlingen, ancien village et lieu-dit de la commune de Rouhling en Lorraine.

Hettlingen, village suisse du canton de Zurich.

Homonymie de toponyme